Oreohelix intersum är en snäckart som först beskrevs av Hemphill 1890.  Oreohelix intersum ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
intersum